Bangana peut désigner :
 Bangana, un genre de poissons,
 Bangana, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Guéré et de Yagoua